Jalcomulco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jalcomulco, Puebla, ort, Zautla, 
 Jalcomulco (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar